El Aeropuerto Regional y Turístico de Rurrenabaque  es un aeropuerto público ubicado en la localidad de Rurrenabaque, Beni, Bolivia es una aeropuerto casi aeródromo. Se estima que el aeropuerto fue demolido y se estaría haciendo una nueva terminal calle de rodaje asfaltada y pista de asfalto una terminal más moderna que se estaría negociando para terminar en 2021 o 2022 y de esa forma Boliviana  de aviación empezará a hacer operaciones en el nuevo aeropuerto cuando se termine y la flota sería el Bombardier CRJ200 de Boliviana de Aviación Regional (BoA Regional).

Aerolíneas y destinos

Véase también 
Anexo:Aeropuertos de Bolivia

Referencias 

Rurrenabaque
Departamento del Beni